Aligi Sassu – pittore e scultore italiano
 Barore Sassu – poeta italiano
 Pietro Sassu – etnomusicologo e compositore italiano